Praszywe (słow. Prašivé) – kocioł lodowcowy w Dolinie Łatanej w Tatrach Zachodnich
 Praszywe (słow. Prašivé) – rozdroże szlaków w dolinie Parzychwost w Tatrach Zachodnich